Авенида Эстадо-де-Исраэль () — улица в городе Буэнос-Айрес, Аргентина. Получила своё название в честь Израиля.

Особенности 

Несмотря на то что улица занимает всего восемь кварталов, она короче, чем другие улицы Буэнос-Айреса, Государство Израиль характеризуется большим движением транспорта, проходит от проспекта Авенида Кордова до угла проспектов Авенида Корриентес и Авенида Анхель Гальярдо.
Угол проспектов Авенида Корриентес и Авенида Анхель Гальярдо характеризуется как коммерческий квартал и здесь большое пешеходное движение; также здесь находится станция метро линии B Анхель Гальярдо. В будущем планируется открыть станцию метро линии G.

Путешествуя по улице 
Проспект начинается от угла улиц Гаскон и Авенида Кордова, также здесь заканчивается улица Лаваль.
Улица идёт в западном направлении и через 200 метров её пересекает улица Палестина. Это место интересно тем, что здесь живут неподалёку арабы и израильтяне несмотря на арабо-израильский конфликт.
Через несколько метров вперед, улица круто поворачивает на юго-запад.
Окончание улицы находится на углу Авениды Корриентес и Авениды Анхель Гальярдо. Здесь расположена станция метро Анхель Гальярдо.
Раньше название станции было Рио-де-Жанейро, которое заменили названием улицы Авенида Анхель Гальярдо.

Примечания 

Эстадо-де-Исраэль
Альмагро (Буэнос-Айрес)
Проспекты Аргентины